

Codici 
TCI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Reina Sofia di Santa Cruz de Tenerife, Spagna

Sigle 
Target Controlled Infusion
Televisione Cristiana in Italia
Touring Club Italiano
TCI Telecolor International